Појам Зеленград може значити:

 Зелен-град, средњовековни град-тврђава код Лесковца, Србија,
 Зеленград (Пробиштип), насеље у оквиру општине Пробиштип, Северна Македонија,
 Зеленград (Обровац), насеље у оквиру града Обровца, Далмација, Република Хрватска

Види још 

 Зелениград, насеље у оквиру Перничке области, Бугарска,